Tomasz Wacław Sikora (ur. 21 grudnia 1973 w Wodzisławiu Śląskim) – polski biathlonista, uczestnik igrzysk olimpijskich 1994, 1998, 2002, 2006 i 2010, srebrny medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Należy do grona biathlonistów, którzy w zawodach Pucharu Świata wygrali we wszystkich konkurencjach indywidualnych (bieg indywidualny, sprint, bieg pościgowy, bieg masowy). Uznawany jest za najlepszego polskiego biathlonistę. W latach 2015-2017 był trenerem reprezentacji Polski w biathlonie.

10 stycznia 2009 r. jako pierwszy w historii Polak został liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Został wybrany najlepszym biathlonistą 2009 r., w głosowaniu trenerów drużyn narodowych. Od listopada 2009 reprezentował klub AZS AWF Katowice (poprzednio był zawodnikiem NKS Dynamit Chorzów).

Ukończył kierunek Zarządzanie Sportem i Turystyką na AWF w Katowicach. 

Ma córkę Natalię (1998) oraz syna Bartosza (2004). Jest honorowym obywatelem Wodzisławia Śląskiego.

25 marca 2012 r. podczas mistrzostw Polski w Biathlonie 2012 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Przebieg kariery

Początki 
Po raz pierwszy zetknął się z biathlonem w amatorskim klubie UKS "Strzał" Wodzisław, działającym przy szkole podstawowej nr 21 w wodzisławskiej dzielnicy Radlin II do której uczęszczał. Tam ówczesny dyrektor szkoły Waldemar Miozga uczył go biegania na nartach. Profesjonalny biathlon zaczął uprawiać w 15. roku życia w klubie SKS Ryfama Rybnik, a jego pierwszym trenerem był Serafin Janik. W tym klubie trenował od 1988 do 1993, po czym przeniósł się do Biathlonu Chorzów, gdzie trenował do 1995. Kolejną drużyną był Dynamit Chorzów.

W 1992 dwukrotnie zdobył złoty medal mistrzostw polski juniorów. Dobre wyniki spowodowały, że trafił do reprezentacji Polski trenowanej przez Aleksandra Wierietielnego. Pierwszy międzynarodowy sukces odniósł rok później, zdobywając wicemistrzostwo świata juniorów w Ruhpolding w sprincie.

Debiut w Pucharze Świata przypadł na bieg indywidualny w norweskim Lillehammer. Zajął w nim 42. miejsce, pudłując jeden raz na pierwszej pętli. Do zwycięzcy, Włocha Wilfrieda Pallhubera stracił 4:39,5 minuty. Kolejny start zaliczył w sprincie, gdzie był 30. Również w tym biegu Sikora pomylił się raz na strzelnicy. W tym sezonie nie startował już w Pucharze Świata.

9 grudnia 1993 roku stanął po raz pierwszy na podium Pucharu Świata. W biegu indywidualnym w austriackim Bad Gastein był trzeci. Do zwycięzcy Siergieja Tarasowa stracił 1:40,8 minuty. Po tym sukcesie przyszedł kryzys formy. W sprincie był 50. W słoweńskiej Pokljuce w biegu indywidualnym był 81, a zawody w sprincie ukończył na 75. miejscu.

W 1994 roku została rozegrana pierwsza edycja tych zawodów, w fińskim Kontiolahti. Tomasz Sikora wywalczył wraz z drużyną (Wiesław Ziemianin, Jan Ziemianin, Jan Wojtas) wicemistrzostwo. W tym samym roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer, zajmując 32. miejsce w sprincie z trzema pomyłkami na strzelnicy. W sztafecie zajął wraz z drużyną (Jan Ziemianin, Jan Wojtas, Wiesław Ziemianin) 8. miejsce.

Dalsza kariera 
16 lutego 1995 roku jako pierwszy w historii Polak, zdobył złoty medal mistrzostw świata wygrywając bieg indywidualny na mistrzostwach świata w Anterselvie. Ukończył bieg w czasie 1:01:36,0, bez karnej minuty i wyprzedził Norwega Jona Åge Tylduma i Olega Ryżenkowa z Białorusi. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Osrblie zdobył wraz z Wiesławem Ziemianinem, Janem Ziemianinem, Wojciechem Kozubem brązowy medal w biegu drużynowym. W tym samym roku podczas mistrzostw Europy w Windischgarsten zajął drugie miejsce w biegu indywidualnym na 20 kilometrów. W 1998 roku trenerem kadry został Jurij Albers i pod jego opieką Sikora w 1999 zdobył dwa złote medale podczas zimowej uniwersjady w słowackim Popradzie. Pierwszy w sprincie na 10 km, a drugi w biegu na dochodzenie. W 2000 roku na mistrzostwach Europy w Zakopanem zdobył złoty medal w biegu pościgowym i srebrny w sztafecie.

Następnie wywalczył srebrny medal w biegu pościgowym na mistrzostwach świata w Oberhofie w 2004 roku. Rozdzielił tam na podium Francuza Raphaëla Poirée i Ole Einara Bjørndalena z Norwegii. W sezonie 2003/2004 zajął też trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej biegu indywidualnego (w klasyfikacji generalnej był siódmy).

Na rozgrywanych w 2006 roku igrzyskach olimpijskich w Turynie zdobył srebrny medal w biegu masowym, przegrywając o 6,3 sekundy z Michaelem Greisem. Trzecie miejsce zajął Ole Einar Bjørndalen. W sezonie 2005/2006 wygrał klasyfikację końcową sprintu przed Bjørndalenem i Poirée, jednocześnie zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji biegu masowego. W klasyfikacji generalnej Sikora był czwarty, 69 punktów za trzecim w klasyfikacji Niemcem Svenem Fischerem. Rok później zwyciężył w sprincie na mistrzostwach Europy w Bansku, zdobywając tym samym dwunasty medal tej imprezy (szósty złoty).

10 stycznia 2009 po biegu sprinterskim w Oberhofie, w którym zajął 3. miejsce, został pierwszym Polakiem w historii prowadzącym w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biathlonie. Sezon 2008/2009 zakończył na 2. pozycji, będąc pierwszym polskim biathlonistą w historii, który zajął miejsce na podium w klasyfikacji generalnej PŚ. Uległ jedynie Bjørndalenowi, a wyprzedził jego rodaka - Emila Hegle Svendsena. W tym samym sezonie był też drugi w klasyfikacji sprintu i trzeci w klasyfikacji biegu pościgowego.

Sezon 2010/2011 rozpoczął od wystawienia na aukcję charytatywną srebrnego medalu olimpijskiego zdobytego w Turynie, chcąc tym samym pomóc młodemu polskiemu biathloniście, Tomaszowi Dudkowi, który postrzelił się podczas treningu. Medal został zakupiony przez firmę Viessmann – sponsora strategicznego Polskiego Związku Biathlonu za kwotę 55500 złotych. Podczas uroczystości 40-lecia katowickiego AWF Tomasz Sikora przekazał matce Tomasza Dudka czek na jego rehabilitację. 12 lutego Sikora jedyny raz w sezonie stanął na podium Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce w biegu masowym w Fort Kent. Polak na strzelnicy się nie pomylił. Uplasował się tam za Francuzem Martinem Fourcade'em i Norwegiem Tarjei Bø.

Był również brązowym medalistą mistrzostw świata w biathlonie letnim w sztafecie (1998 Osrblie – z partnerami: G. Grzywą, W. Kozubem, K. Urbaniakiem. 7-krotny medalista uniwersjady: Poprad 1999: 1. miejsce (10 km), 2. miejsce (20 km), 1. miejsce (dochodzenie); Zakopane 2001: 1. miejsce (10 km), 1. miejsce (20 km), 1. miejsce (dochodzenie), 3. miejsce (4 × 7,5 km).

Od 26 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2011 roku pełnił obowiązki tymczasowego trenera polskiej kadry mężczyzn w biathlonie. Na tym stanowisku zastąpił Jona Arne Enevoldsena.

Po zakończeniu kariery sportowej 
25 marca 2012 r. podczas Mistrzostw Polski w Biathlonie 2012 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Początkowo Sikora został trenerem kadry młodzieżowej, a w latach 2015-2017 był trenerem kadry narodowej w biathlonie.

W 2015 został odznaczony brązowym medalem Międzynarodowej Unii Biathlonu. Był członkiem Polskiego Związku Biathlonu.

Został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku.

Tomasz Sikora interesuje się piłką nożną i kibicuje Realowi Madryt oraz Odrze Wodzisław Śląski, na której meczach wielokrotnie bywał. Przez władze klubu został uhonorowany okolicznościową koszulką z numerem 10 i swoim nazwiskiem.

Od 2019 roku jest ekspertem i komentatorem Eurosportu. W tej stacji podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 komentował strzelectwo.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Statystyki strzeleckie

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2012; uroczystość dekoracji miała miejsce 3 maja 2012
 Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2006

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 
 
 

Biathloniści AZS-AWF Katowice
Biathloniści Dynamitu Chorzów
Honorowi obywatele Wodzisławia Śląskiego
Ludzie urodzeni w Wodzisławiu Śląskim
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1999
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy medaliści olimpijscy
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy trenerzy narciarscy
Urodzeni w 1973